Джаганнатха:

 Джаганнатха — божество, культ которого наиболее распространён в индийском штате Орисса.
 Джаганнатха Даса Бабаджи (1776—1894) — кришнаитский святой.
 Джаганнатха Мишра (ум. 1509) — кришнаитский святой.